Red Lake (engl. für „Roter See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
Red Lake (Chukuni River), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Red Lake (See, Minnesota)
 Red Lake (New Mexico)
 Red Lake (New York)

Red Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Red Lake (Ontario), im Kenora District

in den Vereinigten Staaten:
 Red Lake (Arizona)
 Red Lake (Ort, Minnesota)
 Red Lake (Texas)

im Vereinigten Königreich:
 Red Lake (West Midlands), Stadtteil von Telford
 

Siehe auch:
 Red Lake Falls, Stadt in Minnesota
 Red Lake Township
 Red-Lake-Raketenstarts, Raumfahrtereignis (1979) bei Red Lake, Ontario